Блэтчфорд () — имя собственное; распространено в виде фамилий. 
 Блэтчфорд, Иан (род. 1965) — директор Science Museum Group, курирующей Музей науки в Лондоне.
 Блэтчфорд, Роберт (1851—1943) — английский социалист (впоследствии консерватор и ура-патриот), журналист, редактор еженедельника «Кларион».

См. также 
 Блэчфорд